Madonna (voornaam), een meisjesnaam
 Maria (moeder van Jezus), de moeder van Jezus Christus, bijgenaamd Madonna
 Madonna (kunst), een terugkerend thema in de westerse kunst: een afbeelding van Maria, de moeder van Jezus, meestal met haar kind
 Madonna (Edvard Munch), een schilderij van Edvard Munch
 Madonna van de groothertog of Madonna met kind, een schilderij van Rafaël
 zwarte madonna, een donkere afbeelding van Maria
 Madonna (zangeres), een Amerikaanse zangeres en actrice
 Madonna (album), haar debuutalbum
 Madonna (film), een Zuid-Koreaanse film uit 2015
 Madonna (plaats), een wijk van de Belgische gemeente Langemark-Poelkappelle
 Lady Madonna, een lied geschreven door John Lennon en Paul McCartney van The Beatles

Zie ook 
 Madona (toponiemen in Letland) (doorverwijspagina)